Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a szánkó női egyes versenyszámát február 11. és 13. között rendezték Villard-de-Lans-ban. Az aranyérmet az olasz Erika Außendorfer-Lechner nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny eredetileg négy futamból állt volna, de a negyedik futamot a nem megfelelő időjárás miatt törölték. Ezért az első három futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. A versenyben eredetileg Ortrun Enderlein az első (2:28,04), Anna-Maria Müller a második (2:28,06), Angela Knösel a negyedik helyen (2:28,93) állt három futam után, azonban mindhárom keletnémet versenyzőt kizárták.

Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

N1